Zmajeva usta (biljni rod), biljni rod
 Bocas del Dragon, tjesnac u Karipskom moru